Annapurna kan hentyde til flere artikler:
 Annapurna (bjerg) — en serie bjergtoppe i Himalaya
 Annapurna (sanger) — sanger/danser i orkestret Bifrost
 Parvati — Shivas hustru, et aspekt af Devi; overflodens gudinde; hedder også "Annapurna"